Готфрид — имя и фамилия немецкого происхождения.

Носители имени 
 Готфрид (пфальцграф Лотарингии)
 Готфрид (маркграф Штирии)
 Готфрид Бульонский
 Готфрид Витерб[о]ский (Годфруа де Витерб)
 
 
 Готфрид III (герцог Нижней Лотарингии)
 Готфрид III (граф Лувена)
 Готфрид Страсбургский

Носители фамилии 
 Готфрид, Анастасия Сергеевна (род. 1996) — украинская и грузинская тяжелоатлетка, чемпионка Европы 2017 года.
 Готфрид, Денис Рудольфович (род. 1975) — украинский тяжелоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года, двукратный чемпион мира и Европы.
 Готфрид, Иоганн Даниэль (1768—1831) — лифляндский прибалтийско-немецкий архитектор.
 Готфрид, Иоганн Людвиг (настоящее имя Иоганн Филипп Абелин; 1600 — ок. 1634) — немецкий историк.

См. также 
 Готтфрид